

Personen
 Sigrid Undset (1882-1949), Noors schrijfster en ontvanger van de Nobelprijs voor de Literatuur
 Kjetil Undset (1970), Noors Olympisch roeier

Varia
 Undset (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar Sigrid Undset